Warnino ist der Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Warnino (Biesiekierz) (ehemals Warnin, Kreis Köslin)
 Warnino (Tychowo) (ehemals Warnin, Kreis Belgard)